Степан Овчаров:

 Овчаров, Степан Поликарпович (1903—1951) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Овчаров, Степан Семёнович (1909—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.